King Kong (personatge), goril·la fictici gegantí de la cultura popular contemporània que s'origina com a personatge en una pel·lícula 
 King Kong (pel·lícula de 1933), pel·lícula de monstres estatunidenca estrenada el 1933 dirigida per Merian Cooper i Ernest Schoedsack 
 King Kong (pel·lícula de 1976), pel·lícula americana dirigida per John Guillermin i produïda per Dino De Laurentiis, estrenada el 1976 
 King Kong (pel·lícula de 2005), pel·lícula estatunidenca dirigida per Peter Jackson protagonitzada per Naomi Watts
 Falla King-Kong, entitat fallera de la ciutat de València